Walking with Strangers – trzeci studyjny album zespołu The Birthday Massacre.

Lista utworów 
 "Kill the Lights"	
 "Goodnight"	
 "Falling Down"	
 "Unfamiliar"	
 "Red Stars"	
 "Looking Glass"	
 "Science"	
 "Remember Me"	
 "To Die For"	
 "Walking with Strangers"	
 "Weekend"
 "Movie"	
 "Untitled"

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy The Birthday Massacre
Albumy Metropolis Records